Соревнования в женском фристайле в дисциплине акробатика на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 15 и 16 февраля в сноу-парке «Феникс». В соревновании приняли участие 25 спортсменок. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Действующей олимпийской чемпионкой является белорусская фристайлистка Алла Цупер.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация

1-я квалификация 
Первая квалификация соревнований пройдёт 15 февраля. В ней примут участие 25 спортсменок из 9 стран, которые выполнят по одному прыжку. Фристайлистки, занявшие первые 6 мест, отбираются в финал, остальные же получают право выступить во 2-й квалификации.

2-я квалификация 
Вторая квалификация соревнований пройдёт 15 февраля. В ней примут участие 19 спортсменок, которые выполнят по одному прыжку. Фристайлистки, занявшие первые 6 мест, отбираются в финал, остальные завершают свои выступления на Играх.

Финал

Финал 1 
В первом финале примут участие 12 спортсменок, квалифицировавшихся по итогам двух отборочных раундов. Во второй финал выходят 9 спортсменок, показавших лучший результат.

Финал 2 
Во втором финале примут участие 9 спортсменок, квалифицировавшихся по итогам первого финала. В третий финал выходят 6 спортсменок, показавших лучший результат.

Финал 3 
В третьем финале примут участие 6 спортсменок, квалифицировавшихся по итогам второго финала. Спортсменка, показавшая лучший результат, становится олимпийской чемпионкой.

Ссылки 
 Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) 
 Программа соревнований